De lijst van Stolpersteine in Hardinxveld-Giessendam en Sliedrecht geeft een overzicht van de Stolpersteine in Hardinxveld-Giessendam en Sliedrecht die zijn geplaatst in het kader van het Stolpersteine-project van de Duitse beeldhouwer-kunstenaar Gunter Demnig. In deze regio liggen 40 Stolpersteine op veertien adressen. Omdat het Stolpersteine-project doorloopt, kan deze lijst onvolledig zijn.

Hardinxveld-Giessendam
In Hardinxveld-Giessendam zijn drie Stolpersteine op één adres.

Sliedrecht  
In de nacht van 9 op 10 mei 1944 schoot het verzet van de Helsluis twee landwachters dood. Als vergeldingsmaatregel werden honderden jonge mannen de volgende week aan beide zijden van de rivier de Merwede gearresteerd en meegenomen door de Duitse bezettingsmacht. 25 van deze mannen keerden niet terug. In Sliedrecht zijn 37 Stolpersteine op dertien adressen, zes van hen voor slachtoffers van de represaille.

Data van plaatsingen 

 6 februari 2017: Sliedrecht (Adriaan Volkersingel 22 en 25, Molendijk 160)
 27 maart 2018: Sliedrecht (Hugo de Grootstraat 70, Rivierdijk 414)
 28 maart 2018: Sliedrecht (Molendijk 25, Parallelweg 8, Stationsweg 196)
 12 maart 2019: Hardinxveld-Giessendam
 7 oktober 2019: Sliedrecht (Westkant (van het voormalige station), Rembrandtlaan 12, Stationsweg 32)

Zie ook 
 Lijst van Nederlandse gemeenten met Stolpersteine

Sliedrecht